

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (17) Thétis est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en référence à la mère d'Achille.
 Thetis Regio est l'une des deux hautes terres équatoriales de la planète Vénus.

Biologie 
 Thétis est un nom vernaculaire de plusieurs espèces de limaces de mer, du genre Tethys.

Informatique 
 Thétis est un logiciel de simulation de mécanique des fluides, développé par le laboratoire Trèfle de l'ENSCBP.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Thétis est une néréide, et la mère d'Achille.

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 Thétis est un personnage du manga japonais Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque).

Marine 
  est le nom de onze bâtiments de la Marine nationale française.
  est le nom de douze bâtiments de la Royal Navy britannique.
  est le nom de deux bâtiments de la Kaiserliche Marine allemande.
  est le nom de plusieurs classes de navire.

Musique 
 Thétis est une cantate de Jean-Philippe Rameau.

Anthroponyme

Prénom 
  (1927-2006) est une peintre et chanteuse anglaise.

Patronyme 
 Jean-Manuel Thétis (1971-) est un footballeur français.

Toponyme

Australie 
 le , un lac salé situé à  de l'océan Indien, à l'est de , en Australie-Occidentale ;
 le , une montagne des Massifs Centraux, en Tasmanie ;

Canada 
 l'île Thetis, l'une des îles Gulf, en Colombie-Britannique ;
 les lacs Thetis, deux lacs en Colombie-Britannique ;

Grèce 
 l' () en mer de Libye, au large de la côte sud de la Crète.

Notes et références